Села:
 Зубів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

 Зубів — колишнє село Чернігівського району Запорізької області

Див. також 
 Зубів Міст